Vuelta a España 2009 var den 64. udgave af cykelløbet Vuelta a España. Løbet startede 29. august i Assen i Holland, og de fire første etaper foregik i Holland. Fjerde etape sluttede i Belgien. Løbet afsluttedes i Madrid 20. september.

Etaper

Ryttere og hold 

29 hold søgte om deltagelse, af dem blev 21 inviteret. Katusha og Fuji-Servetto var de eneste ProTour-hold som ikke blev inviteret, men Fuji-Servetto ankede til CAS og fik medhold.

Holdene

Ryttere

Trøjernes fordeling gennem løbet

Eksterne henvisninger 

 Officielle side 
 Officielle side 
 Officielle side

Referencer 

2009
Cykelløb i 2009